Fernando Román Vázquez, artísticamente conocido como Dekoh, o 112 Pro, es un MC y productor musical natural del barrio Pinomontano de Sevilla.

Biografía 
En el año 1996 tuvo su primer acercamiento al rap. Continuó su período de gestación inicial como Mc hasta el año 2000, cuando graba su primera maqueta junto a Smoky la Moka compuesta por tres temas. En el año 2002 lanza su primera maqueta en solitario titulada "Promo 2002" compuesta por dos temas. En 2003 publica en internet su tercera maqueta titulada "Desde el Inframundo se ven las cosas de otra manera" compuesta por siete temas. Su cuarto trabajo como artista independiente se tituló "Así funciona esta máquina" formado por siete temas lanzado en el año 2004. En ese mismo año colabora con Acción Sánchez en el EP Creador Series Vol.1 compartiendo un track con Shotta, en este EP también colaborarían otros MCs de referencia del panorama sevillano (tales como Zatu, Dogma Crew o Juaninacka)

Después de sus cuatro maquetas independientes, pasa a formar parte del sello discográfico Eighty One Music. Bajo el cual editó su primer maxi-sencillo "Más Que Palabras" y su primer LP tiluado "Mi teoría". Disco compuesto por 15 temas producidos por El Cerebro, Negrata Studio, Xinkoa, RZ, ZN Producciones, Arka Producciones, 112 Producciones (Dekoh) y K&D PRo (Karvoh y Dekoh). A su vez cuenta con colaboraciones de MCs como Agua, Shotta, Toteking, Dogma Crew y La Stirpe.

En 2004 Dekoh también acompaña como corista a Toteking en su gira por toda España, la cual duraría hasta septiembre de 2006.

A mediados del año 2007 se une a Trafik, Karvoh y Dj Rune para formar el grupo Dementores. Con este grupo edita un maxi de 3 canciones en el año 2008. El maxi lleva por título el mismo que el grupo y es editado por el sello Working undergound.

El 28 de septiembre de 2010 se publicó "La voz del silencio", que cuenta con ocho cortes producidos por Hueco, DJ Rune, 112 Producciones y Karvoh, scratches de Dj Rune, y las colaboraciones vocales de Karvoh y Trafik. Este trabajo se acompaña de un segundo disco con 22 temas recopilados de directos y colaboraciones con otros artistas realizadas por Dekoh entre 2004 y 2010. Grabado, mezclado y masterizado por el propio Dekoh, se lanzó a través de descarga gratuita en la plataforma "Inframundo Platform", una Asociación de Hip Hop Underground creada por los mismos miembros de Dementores para fomentar y expandir la música elaborada bajo un mismo denominador común e ideales.

Ese mismo año en diciembre publica junto a su grupo Dementores, a través de Inframundo Platform, el LP titulado "Oscuro amanecer" un álbum de RAP de 19 tracks sobre producciones de Al’tarba, Nikoh E.S, Dj Es.T, Candela Clap, Karvoh Producciones, Dj Rune, 112 Producciones y K&D Pro, y colaboraciones por parte de Grayskul, Bajo Mínimos y Ferrán M.D.E, el diseño a cargo de tuyostudio.es. Un disco elaborado durante casi 2 años conformando, ni más ni menos, el disco de Rap Underground que estabais esperando!.

En julio de 2012 publica una mixtape junto a su amigo y compañero de grupo Karvoh, y con Dj Rune a los platos, llamada "El Pacto de las Cenizas". Un trabajo de gran aceptación entre los seguidores del Rap duro, serio y directo. 

En ese mismo año, en su faceta de productor, publica una compilación de remixes con temas de figuras reconocidas del Rap Underground estadounidense tales como REKS, Vinnie Paz, MyKill Miers, Apathy... entre otros, bajo el nombre de "Styles of Beyond Vol.1". 

En 2013 empieza a preparar lo que será su 7º trabajo en solitario, y que se publicará bajo el nombre de "Líneas con Espinas".

En 2014, vuelve a publicar un trabajo junto a su grupo La Stirpe, que aunque cuenta con un par de cambios en sus filas, lanzaría "Die With Me", 10 tracks que se difundieron en las plataformas digitales y como descarga a través de Inframundo Platform.

En 2015 publicó su EP "Tabú", bajo producciones de Drama Theme y el mismo Dekoh, y que será el prólogo para su próximo trabajo, un LP que se prevé que verá la luz próximamente bajo el nombre de "Líneas con Espinas", su obra culmen hasta el momento.

Discografía

En solitario 
 "Promo 2002" (Maqueta) (Independiente, 2002)
 "Desde El Inframundo Se Ven Las Cosas De Otra Manera" (Maqueta) (Independiente, 2003)
 "Así Funciona Esta Maquina" (Maqueta) (Independiente, 2004)
 "Más que palabras" (Maxi) (Eighty One Music, 2006)
 "Mi teoría" (LP) (Eighty One Music, 2006)
 "La Voz del Silencio" (2CD) (Inframundo Platform, 2010)
 "Tabú" (MX) (Inframundo Platform, 2015)

Con La Stirpe 
 "La Perrera" (Maqueta) (Independiente, 2003)
 "Die with me" (LP) (Inframundo Platform, 2014)

Con Dementores 
 "Dementores" (Maxi) (Working Undergound, 2008)
 "Sentencia" (Maxi) (Inframundo Platform, 2010)
 "Oscuro Amanecer" (LP) (Inframundo Platform, 2010)

Con SheOl 
 "El Pacto de Las Cenizas" "Karvoh & Dekoh (Con Dj Rune)" (Mixtape) (Infframundo Platform, 2012)

Como productor musical (112 Pro) 
 "Styles of Beyond Vol.1" (Remix Compilation) (Inframundo Platform, 2012)

Colaboraciones

Como Mc 
 Karvoh "Pensamientos Enfermos" (2003)
 Xinkoa "Y lo Ke Me Kea" (2004)
 Acción Sánchez "Creador Series Vol.1" (2004)
 Smoky La Moka "El Fin De Los Días" (2005)
 Karvoh "El Niño Autista" (2005)
 VVAA "Ill Music Vol.1" (2005)
 Bajo Mínimos "Pandemia" (2006)
 VVAA "El Beso De La Muerte" (2006)
 Dj Pjotar "Ardor de estómago" (2007)
 Cres "Guerra de acentos (con Rapsusklei)" (Reflexiones, 2007)
 Puto Largo "Inspiración" (2007)
 H Mafia "Barrabas" (2008)
 Bajo Mínimos "El Matadero" (2008)
 WildTrack "Titanes" (2008)
 Dj Rune "Mental Punishment Vol.1" (2010)
 Karvoh & Dj Rune "Desastre Personal" (2010)
 Mr Elástico "2011" (2011)
 Dj Rune "Mental Punishment Vol.2" (2011)
 Gente en Blanco "Back to the classics" (2012)
 El Club de Los Tristes "Mixtape" (2012)
 Dian Lebarrho "Black Rhymes" (2013)
 Karvoh "El Preludio de Venom" (2013)
 Acción Sánchez & Dj Saot "After Hour Sevilla" (2013)
 Karvoh - Underground Rap (con Dekoh) "Venom" (2014)
 Terrible & Cidtronyck - Vaivén (con Dekoh) "Recuerdos del Futuro" (2014)
 Breaker - La joya de la corona (con Dekoh) "Urano" (2015)
 Karvoh - Celebration (con Dekoh) "Metanoia" (2016)
 Baseh - No es lo que parece es lo que es (con Dekoh) "Abstracto" (2016)
 Karvoh - Por qué no te vas? (con Dekoh) "El diario de un loco" (2020)

Como productor musical (112 Pro) 
 Dekoh "Promo 2002" (2002)
 La Stirpe "La Perrera" (2003)
 Dekoh "Así funciona esta máquina" (2004)
 Karvoh "El Niño Autista" (2005)
 Dekoh "Más que Palabras" (2005)
 VVAA "El Beso De La Muerte" (2006)
 VVAA "Hispano All Scratch" (2006)
 Zero Positivo "Sayanaya" (2006)
 Trafik "Sala De Espera" (2006)
 Dekoh "Mi teoría" (2006)
 Jesuly "De Oro" (2006)
 El Límite "Días Insanos" (2006)
 Dj Pjotar "Ardor de estómago" (2007)
 Ruido Maldito "Aquelarre" (2008)
 Legendario "Mis Armas Favoritas" (2010)
 Gente en Blanco "Contranormales" (2010)
 Dekoh "La Voz del Silencio" (2010)
 Dementores "Sentencia" (2010)
 Dementores "Oscuro Amanecer" (2010)
 MCasablanca "Sangre y Alcohol" (2012)
 Mon "En tierras del Sur" (2013)
 Xuso "Caen Xusos de Punta" (2013)
 Smoky La Moka "RGB" (2013)
 Ceachepe "El Maleficio" (2013)

Referencias 
 Facebook
 Inframundo Platform

Véase también 
 Hip Hop

Enlaces externos 
Facebook
Inframundo Platform

Hip hop de Andalucía
Raperos de Sevilla